Кундря́к () — река в России, протекает по Стерлибашевскому району Башкортостана. Длина реки составляет 63 км, площадь водосборного бассейна 678 км².

Начинается в липовом лесу к западу от села Булаж. От истока течёт на восток до села Мухаметдаминово, затем поворачивает на юг. Протекает через Халикеево, Сары-Елгу, Амирово, после чего отклоняется к востоку. Затем течёт мимо Карагуша и Кабакуша, после чего поворачивает на восток. После Караяра направляется на северо-восток, протекает через Верхнешакарово, Нижнешакарово, Сарайсино,Елимбетово и Уметбаево (Калмак). Устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Ашкадар.

Ширина реки в среднем течении (у Кабакуша) — 13 метров, глубина — 1,3 метра.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 Кармалы (лв)
 Кулузяк (пр)
 24 км: Сухой Кундряк (лв)
 Ираткул (пр)
 Кулай (пр)
 Салтар (пр)
 Карамала (пр)
 41 км: Булякай (пр)
 46 км: Алыштан (пр)
 Кайдала (пр)
 Тавлей-Чокыры (пр)
 Сухой (пр)
 Кундрякбаш (лв)
 Покосный (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Салавата до города Стерлитамака, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200512111100018243.

Примечания 

Притоки Ашкадара
Реки Стерлибашевского района